

События 

 Нижний Новгород стал столицей самостоятельного Суздальско-Нижегородского княжества.
 Смерть Гедимина. Раздел Литвы между его семью сыновьями.
 Начало войны за бретонское наследство.
 В Риме началась дружба Боккаччо и Петрарки.
 Матвей из Арраса предложил проект для строительства епископского собора в Праге.
 1341—1376 — Император Византии Иоанн V Палеолог (1332—1391, 16.2). Сын Андроника III и Анны Савойской.
 1341—1345 — Глава правительства Византии Алексей Апокавк. Опирался на столичное купечество и ремесленников.
 Регентом при Иоанне V стал Иоанн Кантакузин. Дука флота Алексей Апокавк настроил против Кантакузина Анну Савойскую, патриарха Иоанна и синклитиков и стал оспаривать права регента. Его сторонники ворвались в дома сторонников Кантакузина и разграбили их. Многие друзья Кантакузина и его мать оказались в тюрьме, его имения конфискованы. Кантакузин бежал в Дидимотику. 26 октября — Его сторонники провозгласили его императором.
 1341, октябрь-1354 — Император Византии Иоанн VI Кантакузин (ок.1295-1383, 15.7).
 Народное восстание в Адрианополе против Кантакузина во главе с Враном. Кантакузин подошёл к Константинополю. Наёмники изменили ему, а солдаты разбежались. Он отошёл к Фессалонике и потерпел здесь новое поражение.
 Пятый Константинопольский собор Православной церкви. Утверждение исихазма Григория Паламы. Варлаам Калабрийский признан еретиком.
 1341—1369 — Король Вьетнама Чан Зу Тонг. Девиз «Великое правление».
 1341—1342 — Десятый хан Золотой Орды Тинибек. Старший сын Узбек-хана.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1341 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1341 году

См. также